Termin -{S21}- ima više značenja.

 S-oznake, S21: Zabranjeno pušenje prilikom korišćenja
 Kalifornijski okružni putevi u oblasti S, S21